Wangenbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Gewässer:
 Wangenbach (Erms), linker Zufluss der Erms zwischen dessen Stadtteil Neuhausen an der Erms und Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Wangenbach (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (zur Steinlach) vor Talheim, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

 Wangenbacher Bach, rechter Zufluss der Abens bei Unterwangenbach, Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern

Orte:
 Oberwangenbach, Dorf der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Unterwangenbach, Kirchdorf der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern